Mäenpää ist der Familienname folgender Personen:

 Aimo Mäenpää (* 1937), finnischer Ringer
 Jari Mäenpää (* 1977), Gitarrist der Melodic-Death-Metal-Band Wintersun und der Viking-Metal-Band Ensiferum
 Mikko Mäenpää (* 1983), finnischer Eishockeyspieler 
 Niki Mäenpää (* 1985), finnischer Fußballspieler
 Outi Mäenpää (* 1962), finnische Schauspielerin